New Providence Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 New Providence Presbyterian Church (Kentucky), ID-Nr. 75000806
 New Providence Presbyterian Church (Virginia), ID-Nr. 80004223